Hagaman ist der Familienname folgender Personen:

 Frank L. Hagaman (1894–1966), US-amerikanischer Politiker
 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hagaman (Illinois)
 Hagaman (New York)